Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Konzum Croatia Open Umag 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 18. bis 20. Juli 2015 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 104 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Umag